Скерцо:

 Скерцо — часть симфонии, сонаты, квартета или самостоятельная музыкальная пьеса в живом, стремительном темпе.
 Скерцо — короткометражный мультфильм для взрослых, выпущенный в 1994 году киностудией Беларусьфильм.